Live Forever: The Stanley Theatre, Pittsburgh, PA, September 23, 1980 — концертный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley & The Wailers, вышедший в 2011 году.

Об альбоме 
Это последний прижизненный концерт Боба Марли, состоявшийся в Питтсбурге, Пенсильвания, 23 сентября 1980 года, в ходе тура Uprising Tour в поддержку одноимённого альбома. После этого концерта состояние здоровья Марли резко ухудшилось (вследствие обострения меланомы на большом пальце ноги) и концертные выступления пришлось прекратить.

По качеству звучания данный релиз несколько проигрывает изданным ранее, так как является официальным бутлегом.

Концерт доступен в формате двойного CD, а также в коллекционном издании на трёх виниловых пластинках.

Список композиций

Диск 1 
 «Greetings» — 0:31
 «Natural Mystic» — 4:40
 «Positive Vibration» — 4:47
 «Burnin' Lootin'» — 3:35
 «Them Belly Full» — 3:45
 «The Heathen» — 4:25
 «Running Away» — 2:50
 «Crazy Baldhead» — 5:02
 «War / No More Trouble» — 6:03
 «Zimbabwe» — 3:39
 «Zion Train» — 3:50
 «No Woman, No Cry» — 6:05

Диск 2 
 «Jamming» — 4:31
 «Exodus» — 7:01
 «Redemption Song» — 4:07
 «Coming in from the Cold» — 3:37
 «Could You Be Loved» — 7:40
 «Is This Love» — 3:37
 «Work» — 4:15
 «Get Up Stand Up» — 6:38

Участники записи 
 Боб Марли — вокал, ритм-гитара
  — бас-гитара
  — клавишные
  — ударные
  — соло-гитара
  — соло-гитара
  — клавишные
  — перкуссия
 I Threes — бэк-вокал

Чарты 
Альбом

Примечания

Ссылки 
 

Концертные альбомы 2011 года
Концертные альбомы Island Records
Альбомы Боба Марли
Альбомы, опубликованные посмертно
Альбомы на английском языке